Бадалгачхи — топоним.

 Бадалгачхи — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Бадалгачхи — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.